Denumirea de Dolno Novo Selo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Dolno Novo Selo, un sat în comuna Dragoman, regiunea Sofia;
 Dolno Novo Selo, un sat în comuna Bratea Daskalovi, regiunea Stara Zagora.